SDH signifie :
 Société des droits de l'homme ;
 en télécommunications : Synchronous digital hierarchy, voir l'article Hiérarchie numérique synchrone ;
 en biochimie : succinate déshydrogénase ;
 en assainissement : séparateur-débourbeur à hydrocarbures ;
 Syndrome du harnais.
 Subtitles for the Deafs and Hard of hearing, voir l'article Sous-titrage pour sourds et malentendants